Хамелеон — родина ящірок.
 Хамелеон (рід) — рід ящірок.
 Хамелеон (сузір'я) — сузір'я південної півкулі неба.
 Хамелеон (роман) — роман Рафала Косика.
 Хамелеон (оповідання) — оповідання Антона Павловича Чехова.
 Хамелеон (Marvel Comics) — персонаж із всесвіту Marvel Comics.
 Хамелеон (Зона сутінків) — епізод телесеріалу «Сутінкова зона».
 Бичок-хамелеон — вид риб родини бичкових.
 Риба-хамелеон — вид риб родини бадієвих.